Нерпио () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альбасете, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-дель-Сегура. Население — 1 499 человек (на 2010 год). Расстояние — 156 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Estado del Embalse de Taibilla 
 Datos e información de Nerpio 

Населённые пункты Альбасете
Муниципалитеты Альбасете